Hibbertopterus — рід ракоскорпіонів родини Hibbertopteridae, що існував впродовж карбону—пермі (327—252 млн років тому). Рештки представників роду виявлені у відкладеннях девонського періоду Бельгії, Шотландії та США та кам'яновугільного періоду Шотландії, Ірландії, Чехії та Південній Африці.

Вважається, що Hibbertopterus був одним із перших водних тварин, які досягли наземного пересування; у Західному Лотіані (Шотландія) були знайдені сліди розміром близько шести метрів в довжину і один метр в ширину, що дозволяє припустити, що тварина досягала 1,8 метра завдовжки. Найменші представники роду сягали 20 см завдовжки.

Вони харчувалися дрібними організмами, які населяли прісноводні болота та річки, загрібаючи м'який осад лопатями на передніх кінцівках, за допомогою яких вони захоплювали дрібних безхребетних.

Філогенія

Примітки 

Ракоскорпіони
Членистоногі кам'яновугільного періоду
Членистоногі девонського періоду
Вимерлі тварини, описані 1959